Oqaatsortalik bezeichnet:
 Oqaatsortalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Nerutusoq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Kitsissut Tunorliit), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, bei Saarloq, östlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, bei Saarloq, westlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Uummannalik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Uummannaarsussuaq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsortalik (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland